Едельвейс (Edelweiss, Es war ein Edelweiss) - маршева пісня німецької армії, написана в 1939 році. Автор — Гермс Ніль. Музика та текст пісні традиційно для творчої манери автора стилізовані під німецький фольклор. У повоєнні роки, аж до теперішнього часу виконується німецькими фолк-групами та співаками  (Хайно, Францль Ланг) на ліричний мотив.

У 1940-ті роки. була створена кавер-версія Se oli orvokki для фінської армії.

Німецький текст та український переклад

Посилання 

 Німецький оригінал пісні; маршева музика 30-х років. 
 Німецький оригінал пісні; сучасна версія у виконанні Францля Ланга 
Музика Німеччини
Нацистська пропаганда